Dnipro peut faire référence à :
 Dnipro, ville d'Ukraine ;
 FK Dnipro, un club ukrainien de football basé à Dnipro ;
 Dnipro Arena, le stade de football utilisé par le FK Dnipro ;
 BC Dnipro Dnipropetrovsk, un club ukrainien de basket-ball basé à Dnipro ; 
 le bataillon Dnipro, une unité paramilitaire formée de volontaires ukrainiens.
 Dniepr, fleuve d'Ukraine ;
 Dnipro, station de la ligne M1 du métro de Kiev.